Bruno Fatumbi Torres é um ator, músico, ambientalista e cineasta brasileiro. No ano de 2022, assumiu o nome espiritual Fatumbi (o poder e a sabedoria de Ifá me fez renascer), após recebê-lo de um suntuoso babalawô nigeriano em sua iniciação para Ifá, no Templo de Oduduwa.

Considerado uma das promessas do cinema brasileiro, seu desempenho como "Fê Lemos" no longa metragem Somos Tão Jovens e seus demais trabalhos foram bem recebidos pela crítica especializada e pelo público. Como ator, a característica camaleônica tem se destacado, através da composição de persongens com distintas e fortes caracterizações.

No ano de 2017, Bruno Torres deu início ao seu ativismo como ambientalista, sendo mestre de cerimônia de eventos do FUNBIO. 

No ano de 2020, se tornou o primeiro ator brasileiro a compensar o carbono de todas as suas atividades pessoais e profissionais, através das empresas de crédito de carbono Ecooar,  Iniciativa Verde e Sustainable Carbon. O feito chamou a atenção de diversas revistas, portais especializados,blogs, sites de sustentabilidade e colunas sociais, fazendo com que ele ficasse reconhecido também como um filantropo.

Biografia 

Bruno aos oito anos de idade começou a participar como ator em comerciais e espetáculos de teatro amador. Estudou música dos 10 aos 18 anos e estreou profissionalmente como ator em 1997, no longa metragem No Coração dos Deuses, dirigido por seu pai Geraldo Moraes.

Em 1999, a convite do diretor de teatro Hugo Rodas, passou a integrar o elenco da Cia dos Sonhos, pela qual participou de dois espetáculos com turnê nacional: "Arlequim, servidor de dois patrões", de Carlo Goldoni; e "Álbum Wilde", com colagem de textos de Oscar Wilde. Em 2001 atuou em "Não Ficamos Muito Tempo Juntos", com textos de Samuel Beckett. Em seguida atuou no espetáculo "Resta Pouco a Dizer", sob direção de Adriano e Fernando Guimarães, bastante elogiada e reconhecida pela crítica especializada. Em 2004 gravou pequenas participações nas novelas Mulheres Apaixonadas e Celebridade, da TV Globo.

Por sua participação no filme O Homem Mau Dorme Bem, recebeu o prêmio de Melhor ator coadjuvante nos Festivais de Brasília em 2009 e Recife em 2010.

Estreou como roteirista e diretor em 2004, com o curta-metragem "O último raio de sol", que acabou premiado como melhor curta nos festivais de Brasília, Tiradentes e Florianópolis. Em 2009, dirigiu o curta A Noite por Testemunha, inspirado no assassinato do indígena pataxó Galdino Jesus dos Santos, queimado vivo em Brasília em 1997. Por este trabalho, Bruno conquistou vários prêmios em festivais nacionais e internacionais.

Em 2012, representou o personagem Valdir Brandão na novela Insensato Coração, produzida pela TV Globo.

Seu trabalho mais marcante no cinema foi no longa metragem Somos Tão Jovens, de Antônio Carlos da Fontoura. Como reconhecimento por este trabalho, Bruno Torres foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o mais importante do segmento no país, concorrendo com Jesuíta Barbosa, Wagner Moura, Antônio Calloni e Matheus Nachtergaele.

Em 2016, atuou em três longas-metragens: BIO, dirigido por Carlos Gerbase e lançado nos cinemas em 2018; e CAMPUS SANTO, de Márcio Curi, ainda não lançado. No mesmo ano integrou o elenco principal do longa metragem de sucesso de bilheteria "Entrando Numa Roubada", de André Moraes.

No  primeiro semestre de 2022, lançou seu primeiro longa-metragem como diretor, A Espera de Liz, filmado no Brasil e na Venezuela , filme que também atua como antagonista e é corroteirista e produtor. O filme ficou reconhecido como o primeiro longa da história do cinema brasileiro a compensar todas as emissões de carbono da produção.  

Em 2023, estará nos cinemas como protagonista do longa metragem INFINITAS TERRAS, de Cauê Brandão.

Princípios, práticas e crenças 

Bruno Torres teve fortes influências de seu pai Geraldo Moraes, tanto no que se refere à espiritualidade quanto em responsabilidade socioambiental. Seu pai, Geraldo, fomentou leis que valorizavam a cultura e que foram determinantes para a famosa retomada do cinema brasileiro. Além disso, Geraldo Moraes ficou conhecido no Brasil como “o cineasta do interior”, uma vez que todos os seus filmes enfocavam os pequenos mercados, pessoas humildes, a história do Brasil, a igualdade social e a igualdade racial. Além de diretor de cinema e ativista político, Geraldo Moraes era tarólogo. Tudo isso fez com que Bruno abrisse os horizontes para que seus costumes e práticas fossem de princípios humanistas, ocultistas e holisticos. Seus curtas metragens mais premiados tratavam da opressão da elite sobre a população menos desfavorecida, e meditavam também sobre a violência exercida por jovens de classe média-alta, sobre impunidade e sobre preconceito.

Seu filme de longa metragem de estréia A Espera de Liz (ainda inédito no circuito comercial) medita, por trás da trama apresentada, sobre a opressão do masculino sobre o feminino, o silenciamento da mulher e a masculinidade tóxica.

Já o longa metragem, também inédito, A Pele Morta, codirigido por Denise Moraes, trata da perda de território de indígenas Guarani-Kaiowás e foi filmado no Brasil e no Paraguay, além de ter como idiomas o Guarani, a língua portuguesa e o espanhol.

O nascimento em Brasília reforçou de forma expressiva o misticismo de Bruno Torres, onde também cursou homeopatia unicista, foi ogã por 17 anos no candomblé e se desenvolveu como médium na umbanda. As declarações de Bruno, em diversas entrevistas e em suas próprias redes sociais, bem como relato de pessoas próximas do seu convívio, comprovam que sua trajetória artística se confunde com uma intensa busca por aprimoramento espiritual.

Influências 

Embora se defina como universalista, Bruno Torres cresceu em uma atmosfera religiosa umbandista e candomblecista. No início de sua caminhada espiritual, o babalorixá Raúl de Xangô, da Tenda de Xangô Airá do Itajacy, e a Ialorixá Mãe Estela de Oxóssi, do Ilê Axé Opô Afonjá, foram suas principais influências de formação religiosa, que contou também com influências diretas do espiritismo, do kardecismo e do budismo. Mas essa formação sempre contou com toques de reflexões pessoais, já que Bruno era frequentador assíduo do Templo da Boa Vontade, onde estudava na ala dos estudantes o desenvolvimento de canalização dos Mestres da Fraternidade Branca. Pela Comunhão Espírita de Brasília, se formou no ESDE (Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita). De todas as formas, a principal atuação de Bruno é como ativista cultural e ambiental, além de defensor da diáspora afro brasileira, que fez com que em 2021 ele passasse por iniciação teórica em Odulogia da Cabala Afro Brasileira e no Merindilogun, pela Astro Milênio.

Mas foi no Templo de Oduduwa, sob a supervisão e orientação de Baba King, que Bruno Torres viveu seu renascimento, recebendo o nome de Fatumbi (aquele que renasce através do Ifá), no primeiro semestre de 2022, quando se iniciou para Ifá. Hoje, Bruno Fatumbi Torres vem acumulando iniciações espirituais para diversos Orixás, como por exemplo Iami Oxorongá, Exú e Ogum.

Sustentabilidade e estilo de vida 

Desde o ano de 2018 que Bruno adotou ser mais sustentável em tudo que faz. Foi através desse pensamento que ele estabeleceu uma nova forma de interagir com o meio ambiente e com o Planeta. Se obrigou a ter uma série de mudanças de hábitos e se tornou em 2020 o primeiro artista brasileiro a compensar anualmente o carbono de todas as suas atividades pessoais e profissionais, tendo já compensado, tanto pessoalmente quanto para seus projetos, 30.420 kg de CO² retidos do Meio Ambiente, auxiliando para a proteção de nascentes e da biodiversidade na região do plantio, reflorestando Áreas de Preservação Permanente e colaborando com a educação ambiental.

Como parte da consciência e gestão humana (um dos pilares da sustentabilidade), Bruno também incentiva o programa HeForShe (ElesPorElas), criado pela ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero. O movimento ElesPorElas faz parte de um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, atuando todos juntos por uma nova sociedade.

Carreira

Na televisão 
2003: Mulheres Apaixonadas
2008: Celebridade (telenovela)
2011: Insensato Coração .... Valdir
2014: Dupla Identidade .... Caco
2014: Oxigênio (minissérie) .... Márcio

No teatro 
1999: "Arlequim, servidor de dois patrões" (dir. Hugo Rodas)
2000: "Álbum Wilde" (dir. Hugo Rodas)
2001: "Não ficamos muito tempo juntos" (dir. Adriano e Fernando Guimarães)
2007: "Resta pouco a dizer" (dir. Adriano e Fernando Guimarães)

No cinema (como ator)
1997: No Coração dos Deuses
2001: As Vidas de Maria
2001: Rua seis, sem número
2002: Suicídio cidadão (curta-metragem)
2003: O Passageiro
2004: Eu personagem (curta)
2005: Sal de Prata .... Volnei 1
2006: Os Desafinados
2009: O Homem Mau Dorme Bem
2010: Hereditário (curta)
2012: Sagrado Coração (curta) 
2013: Somos tão Jovens
2015: Entrando Numa Roubada 
2016: Entre Idas e Vindas
2019: Bio - Construindo Uma Vida
2019: Campus Santo
2019: O Homem Cordial
2022: Infinitas Terras (Inédito)
2022: A Espera de Liz 
2023: Manual do Herói (Inédito)

Ligações externas 
 

Atores do Distrito Federal (Brasil)
Naturais de Brasília